

Letteratura
La fortezza (The Keep) – romanzo del 1981 di F. Paul Wilson
The Keep – romanzo del 2006 di Jennifer Egan

Cinema
La fortezza (The Keep) – film statunitense del 1983 diretto da Michael Mann basato sul romanzo di Wilson

Musica
The Keep – album dei Tangerine Dream
The Keep – album di Happy Rhodes